El término francés chapeau puede hacer referencia a:
Chapeau un sombrero con la parte superior plana que llevaban los clérigos;
Chapeau, comuna situada en la región de Auvernia, en el centro de Francia;
Chapeau, ciudad situada en la de Allumette, en la región Outaouais del estado de Quebec, Canadá;
Chapeau el "esmirriau", historieta de Mortadelo y Filemón;
Croix-Chapeau, comuna situada en la región de Poitou-Charentes, en el oeste de Francia.